Jméno Bedřichovice nese více sídel:
 Bedřichovice (Hříškov), část obce Hříškov v okrese Louny (k. ú. Bedřichovice u Hříškova);
 Bedřichovice (Jankov), část obce Jankov v okrese Benešov;
 Bedřichovice (Šlapanice), část města Šlapanice v okrese Brno-venkov (k. ú. Bedřichovice).

Související články 
 Bedřichov